Schweisgut ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Dietmar Schweisgut (* 1951), österreichischer Diplomat
 Johannes Schweisgut (* 1960), österreichischer Politiker (ÖVP)